Кумдаг:

 Кумдаг — нефтяное месторождение в Туркмении.
 Кумдаг — город в Туркмении.